

Sigle 
 National Cycle Network – rete di piste ciclabili del Regno Unito

Codici 
 NCN – codice aeroportuale IATA dell'eroporto civile di New Chenega (Stati Uniti)
 ncn – codice ISO 639-3 della lingua nauna